

Sigle 
 Lega Italiana Football americano – lega di football americano in Italia
 Liberales Forum – Forum Liberale, partito politico austriaco
 Low Insertion Force – in elettronica un tipo di zoccolo per microprocessori
 Laser induced fluorescence – tecnica spettroscopica

Biologia
 LIF – Leukemia inhibitory factor

Chimica 
 LiF – formula bruta del fluoruro di litio

Codici 
 LIF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Ouanaham di Lifou – Loyalty Islands (Nuova Caledonia)
 lif – codice ISO 639-3 della lingua limbu

Mitologia 
 Líf – figura della mitologia norrena

Musica 
 Lif – gruppo musicale rock spagnolo
 Lif – album discografico dei Lif del 1998
 Mr. Lif – rapper statunitense

Altro 
 LIF – targa automobilistica di Lichtenfels (Germania)